Шатько — фамилия. Известные носители:

 Шатько, Антон Евгеньевич (1967—2005) — советский и российский композитор и исполнитель (классическая гитара, вокал).
 Шатько, Викентий Данилович (1918—1944) — участник Минского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны.
 Шатько, Григорий Иванович (1959—2023) — белорусский актёр, директор Театра им. Якуба Коласа (1997—2012), заслуженный артист Белоруссии (1999).
 Шатько, Евгений Иванович (1931—1984) — советский писатель и сценарист.